A PR-852 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a PR-092 à cidade de Quatiguá, com extensão totalmente pavimentada de 1,5 quilômetro.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná